Тетяна Лавська — українська театральна та кіноакторка.

Життєпис 
Народилась 18 листопада 1981 року.

Закінчила Херсонський державний університет у 2004 році, магістр психології.

Закінчила Інститут Психодрами в Європі у 2006 році, психодраматист.

Закінчила акторську школу на базі Миколаївського українського театру драми та музичної комедії у 2014 році, курс Ігнатьєва О.Г. 

Грає у Дикому театрі.

Фільмографія 
 100 000 хвилин разом (2021), серіал
 Сага (2020), серіал
 Сидорéнки-Сидóренки (2019), серіал
 Великі Вуйки (2019), серіал
 Кріпосна (2019), серіал
 Папік (2019), серіал
 Жива вода (2019), серіал
 Королі Палат (2019), серіал
 Таємне кохання (2019), серіал
 DZIDZIO Перший раз (2018), фільм
 Скажене весілля (2018), фільм
 Будиночок на щастя (2018), серіал
 Ментівські війни. Харків (2018), серіал
 Юрчишини (2018), серіал
 Інший (2018), серіал
 Розтин покаже (2018), серіал
 Швидка (2018), серіал
 Потрібен чоловік (2018), серіал
 Догори дриґом (2017), серіал
 Вікно життя 2 (2017), серіал
 Дефективи (2017), серіал
 8 кращих побачень (2016), фільм
 Відділ 44 (2015), серіал

Примітки 

Українські театральні акторки
Українські кіноакторки

Посилання 
 Тетяна Лавська kino-teatr.ru
 Лавська Тетяна wild-t.com.ua
 theatre.love
 https://www.imdb.com/name/nm9582807/